«Айдар» — український добровольчий батальйон, що бере участь в АТО-2014
 Айдар — старовинна чоловіча зачіска

 Айдар — річка в Росії та Україні, ліва притока Сіверського Дінця
 Айдар — село, Каратальський район, Жетисуська область, Казахстан
 Айдар — село, Ровенський район, Бєлгородська область, Росія

 Маріана Айдар — бразильська співачка

 Айда́р (, , , ) — чоловіче ім'я, поширене у тюркських народів (казахів, татар, башкир, киргизів, ногайців тощо)
 Галімов Айдар Ганієвич ( 1967) — башкирський та татарський співак.
 Шигапов Айдар Фарітович ( 1986) — російський хокеїст Вищої хокейної ліги.

Див. також 
 Айдар-Миколаївка
 Старий Айдар
 Новий Айдар
 Новоайдар
 Айдара